Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Rita Grande e Émilie Loit che hanno battuto in finale Kim Clijsters e Alicia Molik 6–2, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Cara Black /  Debbie Graham (primo turno)
 Cătălina Cristea /  Ruxandra Dragomir (quarti di finale)

 Els Callens /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Rita Grande /  Émilie Loit (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2000